Glinianki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Glinianki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Glinianki, un village de la voïvodie de Lublin